Une collation peut désigner :
 la confrontation de textes pour s'assurer de leur conformité.
 la collation, en bibliographie : description d'une édition particulière d'un livre ;
 le repas léger.
 le goûter, ou « quatre heures » , un repas léger pris en fin d'après-midi. 
 la traduction française du "tea" anglais, un repas léger pris dans l'après-midi.
 la traduction française du "snack" anglais.
 une prise alimentaire liée à une sensation de faim qui apporte moins de 25 % des apports nutritionnels de la journée, ce qui la distingue du repas et du grignotage ;
 le droit de conférer un bénéfice ecclésiastique ;
 le droit de conférer un grade universitaire.
un anglicisme utilisé en informatique pour désigner un mode de classement de données, en fonction de leur jeu de caractères et de critères de tri définis (par exemple alphabétique ou inversé, sensible ou non à la casse, etc.)

Notes et références